Israel-Premier Tech er et israelsk cykelhold, der har status som UCI ProTeam. Holdet blev etableret i 2015.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Eksterne henvisninger 

Cykelhold
Sport i Israel